«Losing Grip» () — четвертий та фінальний сингл дебютного студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Let Go». В США пісня вийшла 1 квітня 2003.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2002
Сингли 2003
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Англомовні пісні
Ґрандж-пісні
Пісні альтернативного металу